Zkratka ČKD může označovat:

 ČKD, původně Českomoravská-Kolben-Daněk, strojírenský podnik
 ČKD Dopravní systémy, původně závod ČKD v Praze na Smíchově, později společnost v rámci holdingu ČKD
 ČKD Hradec Králové, závod ČKD v Hradci Králové
 ČKD Blansko, která se stala v roce 1927 součástí koncernu ČKD a v roce 1950 samostatným podnikem
 ČKD Asset, holdingová společnost
 Časopis katolického duchovenstva (1828 až 1949)
 Často kladené dotazy – český překlad anglického spojení „Frequently Asked Questions“ (FAQ)

Externí odkazy